David Warbeck – attore neozelandese
 Perkin Warbeck – pretendente al trono inglese durante il regno di re Enrico VII
 Stephen Warbeck – compositore britannico di colonne sonore cinematografiche